Стехны () — деревня в России, в Пыталовском районе Псковской области. 

Бывший в 1995—2015 гг. административный центр Утроинской волости.

Деревня расположена в 12 км к северо-востоку от города Пыталово.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население 
 
Численность населения деревни к началу 2001 года составляла 320 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района